Brettachtal ist der Name folgender geographischer Objekte:

Täler:
 Brettachtal, das Tal der Brettach (Jagst) im Landkreis Schwäbisch Hall
 Brettachtal, das Tal der Brettach (Kocher) im Landkreis Schwäbisch Hall, dem Hohenlohekreis und dem Landkreis Heilbronn

Schutzgebiete:
 Brettachtal unterhalb Brettenfeld und angrenzende Gebiete, Landschaftsschutzgebiet im Tal der Brettach (Jagst) zwischen Brettenfeld und Bemberg im Gemeindegebiet von Rot am See
 Brettachtal (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im unteren Tal der Brettach (Kocher) überwiegend auf dem Gebiet der Gemeinde Langenbrettach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Brettach- und Heimbachtal mit angrenzenden Höhenzügen, Landschaftsschutzgebiet im und am Talsystem der oberen Brettach (Kocher) überwiegend auf dem Gebiet der Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

 Brettach oberhalb Geddelsbach, Naturschutzgebiet an der obersten Brettach (Kocher) überwiegend in der Gemarkung Geddelsbach von Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Brettach